Tollow steht für:
 Tollow (Insel), unbewohnte Insel von Garz/Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Tollow (Züsow), Ortsteil von Züsow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Alt Tollow, Wohnplatz von Züsow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Neu Tollow, Wohnplatz von Züsow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern